Лескин, Лёскин — фамилия.

 Лескин, Август (1840—1916) — немецкий лингвист.
 Лескин, Анатолий Степанович (1935—2013) — советский и российский хирург.
 Лёскин, Борис Вульфович (1923—2020) — советский и американский актёр.
 Лёскин, Виктор Николаевич (1953—2002) — конькобежец, рекордсмен мира и Европы.
 Лескин, Дмитрий Юрьевич (род. 1976) — протоиерей Русской Православной Церкви.
 Лескин, Илья Дмитриевич (род. 1994) — российский футболист.
 Лескин, Сергей Терентьевич (род. 1945) — советский и российский физик.
 Лескин, Фотий Иванович (1913—1984) — китайский военный деятель русского происхождения.



См. также 
 Лескинен
 Лескино
 Лёскин